Sveriges herrjuniorlandslag i ishockey, Juniorkronorna, Team 20, är Sveriges juniorlandslag i ishockey för spelare under 20 år. Laget har vunnit Junior-VM två gånger, 1981, då med ett lag med bland andra tvillingarna Patrik och Peter Sundström samt 2012 då Mika Zibanejad satte det avgörande 1-0 målet i sudden death. Sämsta placeringar i JVM är åttondeplatserna 1997 och 2003. Det största intervallet mellan svenska J-VM-medaljer var mellan andraplatsen 1996 och andraplatsen 2008. Sveriges juniorlandslag har totalt vunnit 18 medaljer, varav två guld, i JVM. Den 5 januari 2020 tog Sverige återigen bronsmedalj efter en tuff match mot Finland.

2023 års JVM-trupp
Sveriges trupp till Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2023.

Placeringar i junior-VM

Se även 
 Sveriges U18-herrlandslag i ishockey
 Sveriges damlandslag i ishockey
 Sveriges herrlandslag i ishockey
 Sveriges damjuniorlandslag i ishockey

Källor

Externa länkar

Svenska landslag i ishockey
Svenska landslag